Maximierung bzw. maximieren steht für:

 Suche nach dem Maximum, siehe Optimierung (Mathematik)
 Vergrößern eines Fensters auf volle Bildschirmgröße, siehe Fenster (Computer)